Frisia III ist der Name folgender Schiffe:
 Frisia III (Schiff, 1960)
 Frisia III (Schiff, 2015)